VB is een afkorting die gebruikt wordt voor:
 vBulletin, een commercieel internetforumsysteem.
 Victoria Bitter, een biermerk van Carlton & United Beverages.
 Visual Basic, de naam van een reeks programmeeromgevingen, later programmeertalen, uitgebracht door Microsoft.
 Vlaams Belang, een Vlaams-nationalistische politieke partij.
 Vlaams Blok, de voormalige naam van het Vlaams Belang.